27-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в трёх городах Польши в 1999 году. В финальной стадии принимали участие 12 национальных сборных. Чемпионками стали хозяева соревнований. Чемпионат Европы стал отборочным этапам на Олимпийские игры 2000 года.

Групповой этап

Группа A 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Группа B 

 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Квалификация

Матчи за 9-12 места 

 Матчи за 9-12 места

 Матч за 11-е место

 Матч за 9-е место

Матчи за 5-8 места 

 Матчи за 5-8 места

 Матчи за 7-е места

 Матчи за 5-е места

Итоговая таблица

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1999 на сайте ФИБА-Европы
 Чемпионат Европы 1999 на сайте архива ФИБА
 Чемпионат Европы 1999 на сайте www.todor66.com

1999
1999 год в баскетболе
Чемпионаты Европы в Польше
Май 1999 года
Июнь 1999 года
Спорт в Польше в 1999 году
Международные соревнования по баскетболу в Польше
Баскетбол